MRJ steht für:
 Meraj Airlines (ICAO-Code), iranische Fluggesellschaft
 Mitsubishi Regional Jet

mrj steht für:
 Westliches Mari (ISO-639-3-Code), einer der zwei Dialekte von Mari (Sprache), einer der finno-ugrischen Sprachen

MRJ